Dziennik obserwacji – dokument bojowy wyników obserwacji pola walki. Dziennik obserwacji prowadzi się zwykle na punktach (posterunkach) obserwacyjnych. Zapisuje się w nim: datę, godzinę, miejsce i wyniki obserwacji oraz komu, kiedy i w jaki sposób zameldowano o wynikach obserwacji.

Bibliografia 
 

Dokumenty wojskowe